Petrescu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Iorgu Petrescu
 Constantin C. Petrescu